

Patronyme 

 Abdulkerim Alizade (1906-1979), historien azerbaïdjanais ;
 Aqchin Alizade (1937-2014), compositeur azerbaïdjanais.